Чемпионат Соединённых Штатов Америки по фигурному катанию () — ежегодное соревнование по фигурному катанию среди американских фигуристов. 

Соревнования проходят на трёх уровнях: «взрослые» (), юниоры () и новички (). Медали разыгрываются в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду. Интересно, что медали вручаются четырёх цветов: золото (за первое место), серебро (за второе), бронза (за третье) и олово (за четвёртое).

Результаты турнира являются решающими для определения представительства США на чемпионатах мира, Четырёх континентов и чемпионата мира среди юниоров.

Квалификация 
Для отбора участников на чемпионат США используется трёхступенчатая система:
 Начинается квалификация с региональных турниров. Всего таких региональных конкурсов проводится девять: Новая Англия (), северная Атлантика (), южная Атлантика (), верхние Великие озёра (), восточная часть Великих озёр (), юго-запад (), северо-западная часть тихоокеанского побережья (), центральная часть тихоокеанского побережья () и юго-западная часть тихоокеанского побережья ().
 Первая четвёрка в каждом региональном конкурсе отправляется на одно из трёх секционных соревнований:
 восточная секция (:en:Eastern Sectional Figure Skating Championships)
 секция среднего запада (:en:Midwestern Sectional Figure Skating Championships)
 секция тихоокеанского побережья ().
 Топ-червёрка каждого секционного турнира отправляется на чемпионат США.

Без отбора в чемпионате США имеют право участвовать: медалисты последней по времени Олимпиады, медалисты чемпионата мира прошлого года, участники финала Гран-при (в том числе юниорского) текущего сезона, а также фигуристы, занявшие первые пять мест на предыдущем чемпионате США.

Следует также учитывать, что в США нет возрастных ограничений для конкурирующих. Термины «новички» (), «юниоры» () и «старшие» (), относятся к уровню катания, а не к возрасту участников, в отличие от аналогичной терминологии применяемой Международным союзом конькобежцев. Фигуристы не могут конкурировать в одной дисциплине на разных уровнях, но могут соревноваться в различных дисциплинах на различных уровнях. Так же не допускается понижение уровня, например, если фигурист выступал как юниор он не сможет в следующем году быть «новичком».

Медалисты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 

Фигурное катание в США